A Copa Rio de Profissionais de  1995 foi a 5ª edição da Copa Rio, competição organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para definir o segundo clube do Rio de Janeiro para a disputa da Copa do Brasil. O  venceu o Barra de Teresópolis e se sagrou bicampeão do torneio.

Grupo da Capital - Primeira fase

Grupo 1
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||17||10||5||2||3||10||8||+2
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|2
|align="left"|  ||16||10||4||4||2||14||10||+4
|- align="center"
!3
|align="left"|  ||16||10||4||4||2||11||11||+0
|- align="center"
!4
|align="left"| Barra da Tijuca FC ||14||10||4||2||4||14||13||+1
|- align="center"
!5
|align="left"| ||11||10||2||5||3||11||12||–1
|- align="center"
!6
|align="left"| ||6||10||1||3||6||7||13||–6
|-

Grupo da Capital - Segunda fase

Grupo A
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||15||7||4||3||0||13||6||+7
|- align="center"
!2
|align="left"|  ||11||6||3||2||1||9||6||+3
|- align="center"
!3
|align="left"|  ||8||6||2||2||2||6||6||+0
|- align="center"
!4
|align="left"| ||7||7||1||4||2||8||10||-2
|- align="center"
!5
|align="left"| ||1||6||0||1||5||3||11||–8
|-

Grupo B
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||13||6||4||1||1||9||3||+6
|- align="center"
!2
|align="left"|  ||9||6||2||3||1||2||2||+0
|- align="center"
!3
|align="left"|  ||7||6||2||1||3||7||6||+1
|- align="center"
!4
|align="left"| ||4||6||1||1||4||4||11||-7
|- align="center"
!-
|align="left"|  ||-||-||-||-||-||-||-||-
|-

 a. O  desistiu da competição no meio desta, alegando dificuldades de calendário e que já estava classificado à Copa do Brasil de 1996 como vice-campeão carioca de 1995, e seus jogos na competição foram cancelados.

 Premiação

Grupo do Interior - Primeira fase

Grupo I
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||14||6||4||2||0||11||3||+8
|- align="center"
!2
|align="left"| ||9||6||2||3||1||8||5||+3
|- align="center"
!3
|align="left"| ||5||6||0||5||1||5||6||-1
|- align="center"
!4
|align="left"|Olympico ||2||6||0||2||4||4||14||-10
|-

Grupo II
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||7||4||2||1||1||5||1||+4
|- align="center"
!2
|align="left"|  ||5||3||1||2||0||1||0||+1
|- align="center"
!3
|align="left"|  ||1||3||0||1||2||0||5||-5
|-

Grupo III
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||8||4||2||2||0||5||1||+4
|- align="center"
!2
|align="left"|  ||4||3||1||1||1||1||2||-1
|- align="center"
!3
|align="left"|  ||1||3||0||1||2||1||4||-3
|-

Grupo IV
{| class="toccolours" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
!colspan="10" align="center" bgcolor=#CCDDEE|Classificação
|-
!width="30"|
!width="170"|Times
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|- align="center"
!bgcolor=CCFFCC|1
|align="left"| ||13||6||4||1||1||13||5||+8
|- align="center"
!2
|align="left"|  ||11||6||3||2||1||6||3||+3
|- align="center"
!3
|align="left"|  ||5||5||1||2||2||2||8||-6
|- align="center"
!4
|align="left"|  ||1||5||0||1||4||4||9||-5
|-

Grupo do Interior - Fase final 
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.

 Premiação

Fases Finais
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.

Final

Jogo 1

Jogo 2

Premiação

Ver também
 Copa Rio
 Copa do Brasil de Futebol

Copa Rio (estadual)